Ранчо Санчез има више значења:

 Ранчо Санчез, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санчез, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санчез, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санчез (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Санчез (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Санчез (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Санчез (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику